Hablik ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hablik (* 1980), deutscher Turner
 Wenzel Hablik (1881–1934), deutscher Maler, Graphiker und Kunsthandwerker
 Elisabeth Hablik-Lindemann (1879–1960), deutsche Kunstgewerblerin, Handwebermeisterin und Bildwirkerin